Это список населенных пунктов в Гайане. Были использованы следующие определения:

 Город — любое поселение, указанное в , население которого в 2009 году оценивалось в 75 000 или более человек.
 Небольшой город : как указано в  плюс любые другие населённые пункты с оценкой населения в 2009 году от 750 до 75 000 человек.
 Деревня — любой населённый пункт, не указанный в  с оценкой населения в 2009 году менее 750 человек.
 Сообщество — любой населённый пункт, не указанный в  и отображаемый с помощью спутниковой карты Google Карты, который также слишком мал, чтобы быть деревней.
 Окрестности — географически очевидные подразделения любого из вышеперечисленного.
 Estate — прилегающее к населённому пункту сельскохозяйственное владение, достаточно заметное, чтобы иметь статью в Википедии.
 Миссия — любая такая, которая достаточно заметна, чтобы иметь статью в Википедии.

Список крупнейших населённых пунктов 

Список крупнейших населенных пунктов Гайаны.

Города 

 Джорджтаун — столица
 Бербис
 Линден

Небольшие города 

 Анна-Реджина
 Бартика
 Корривертон
 Летем
 Линден
 Нью-Амстердам
 Rose Hall
 Мадия
 Мабарума
 Вред-эн-Хуп

Деревни

А-М 

 Adelphi
 Albion
 Adventure
 Aishalton
 Airy Hall
 Annai
 Annandale
 Ann's Grove
 Apoteri
 Atlantic ville
 Atlantic Gardens
 Arakaka
 Arimu Mine
 Baramita
 Bee-Hive
 Betsy Ground
 Better Hope
 Beterverwagting
 Biloku
 Blairmont
 Burma
 Bush Lot
 Buxton
 Black Bush
 Canefield
 Charity
 Chateau Margot
 Cumberland
 Chinese Landing
 Clonbrook
 Cornelia Ida
 Cove & John
 Cotton Field
 Eccles
 Enmore
 Enterprise
 Everton
 Fort Washington
 Gangaram
 Golden Fleece
 Golden Grove, Guyana
 Goedverwagting, Guyana
 Good Banana
 Good Hope
 Great Diamond
 Haslington
 Helena
 Holmia
 Hope
 Hosororo
 Hyde Park
 Imbaimadai
 Isherton
 Issano
 Isseneru
 Ithaca
 Kalkuni
 Kamarang
 Kamikusa
 Kangaruma
 Kartuni
 Keweigek
 Koriabo
 Kurupukari
 Kwakwani
 La Grange
 La Jalousie
 Leonora
 Le Ressouvenir
 Lochaber
 Lusignan
 Liliendaal
 Mabaruma
 Mabura
 Mahaica
 Mahdia
 Makouria
 Mara
 Matthew's Ridge
 Melanie
 Meten-Meer-Zorg
 Montrose
 Mon Repos
 Morawhanna
 Moruca

N-Z 

 New Forest
 New Found Out
 Non Pariel
 Nabaclis
 Ogle
 Orealla
 Orinduik
 Ordnance Fortlands
 Parika
 Plaisance
 Peters Mine
 Philadelphia
 Pickersgill
 Port Kaituma
 Port Mourant
 Pomona
 Potaro Landing
 Providence
 Reliance
 Rewa
 Rockstone
 Rose Hall
 Saveretik
 Schoon Ord
 Spring Garden
 St. Cuthbert's Mission
 Stewartville
 Strathspey
 Success Housing Scheme
 Suddie
 Surama
 Takama
 Three Friends
 Towakaima
 Triumph
 Tuschen
 Tumatumari
 Tumereng
 Uitvlugt
 Vigilance
 Vryheid's Lust
 Wandaik
 Wichabai
 Windsor Forest
 Zeeburg
 Zeelugt

Сообщества 

 Haslingston

Окрестности 

 Limlair

Земельное владение 

 Екатерина Луст
 Ранчо Даданава

Миссии 

 Деревня Вифания

См. также 

 Список городов

Ссылки

Внешние ссылки 

 World Gazetteer, Гайана: крупнейшие города и населенные пункты со статистикой их населения
 Бюро статистики Гайаны
 https://namecensus.com/igapo/2005_world_city_populations/
 https://www.citypopulation.de/de/guyana/

Населённые пункты Гайаны
Города Гайаны
Списки городов по странам
Списки:Гайана